Фёдор Иванович Маслов:
 Маслов, Фёдор Иванович (1910—1993) — советский композитор, хоровый дирижёр.
 Маслов, Фёдор Иванович (1918 — ?)  — советский военачальник, контр-адмирал.